Robert Cummings (1910-1990) – attore e regista cinematografico, teatrale e televisivo statunitense
 Robert Cummings (1895-1949) – attore e regista statunitense teatrale e cinematografico
 Robert Bartleh Cummings (1965-) – cantante, regista, sceneggiatore e attore statunitense